Nicolas Sanson (parfois dit Nicolas Sanson d'Abbeville ou Sanson d'Abbeville), cartographe français du .
 Nicolas Antoine Sanson, général français du génie, aux .